Первый дивизион 1983 () — 70-й сезон чемпионата Дании по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Сезон 1983 на сайте danskfodbold.com 
 Сезон 1983 на сайте rsssf.com 

1983
Дания
Спорт в Дании в 1983 году